Denis Patry (né le  à Asbestos, dans la province du Québec au Canada) est un joueur québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1969 avec les Rangers de Drummondville dans la LHJMQ.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||56 ||13 ||21 ||34 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||53 ||28 ||31 ||59 ||68 ||6 ||6 ||4 ||10 ||8 
|-
|1971-1972 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||62 ||55 ||56 ||111 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Rangers de Drummondville || LHJMQ ||61 ||57 ||53 ||110 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Nordiques du Maine || NAHL ||58 ||22 ||23 ||45 ||71 ||8 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|1974-1975 || Nordiques de Québec || AMH ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1974-1975 || Nordiques du Maine || NAHL ||74 ||23 ||36 ||59 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Firebirds de Philadelphie || NAHL ||71 ||37 ||42 ||79 ||103 ||16 ||16 ||11 ||27 ||25

|3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1953
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Nordiques de Québec
Attaquant de hockey sur glace